Иван Иванович Дубровин: Дубровин, Иван Иванович (? — после 1800) — капитан 1-го ранга российского флота.
 Дубровин, Иван Иванович (1907—1947) — советский военачальник, полковник.